"Roero" pode ser:
 Monteu Roero, comuna italiana do Piemonte
 Montaldo Roero, comuna italiana do Piemonte
 Santo Stefano Roero, comuna italiana do Piemonte
 8075 Roero, asteroide

Ver também
 Rörö

Desambiguações de topônimos